Eisenhuth ist der Familienname folgender Personen:

 Evi Eisenhuth, deutsche Fußballspielerin
 Heinz Erich Eisenhuth (1903–1983), deutscher evangelischer Theologe
 Laura J. Kelly Eisenhuth (1859–1937), US-amerikanische Pädagogin und Politikerin
 Wilhelm Christoph Eisenhuth (1755–1826), sächsischer Jurist und Verwaltungsbeamter 

Eisenhuth bezeichnet außerdem:

 Eisenhuth Reservoir
 Eisenhuth (Automarke), ehemalige US-amerikanische Automarke
 Eagle Motor Car Company, vorher Eisenhuth Horseless Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:

 Eisenhut (Begriffsklärung)